ATM se poate referi la:
 mod de transfer asincron, un protocol de comunicație (din engleză de la Asynchronous Transfer Mode)
 bancomat, un automat bancar, numit și ATM (din engleză de la automated teller machine)
 Academia Tehnică Militară, o instituție de învățământ din București
 Asociația Oamenilor de Artă din Instituțiile Teatrale și Muzicale - Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, înființată în 1857 (precursorul UNITER)